Coosemans est un patronyme flamand dérivé du verbe moyen néerlandais cosen : parler, causer, flatter.

Variantes
 Cosemans, Coosmans, Coosemans, Cozemans, Kosemans, Koosemans
 Coesemans, Coesman, Coisman, Coismans, Coysman, Kosman, Cosman, Cosmans
 Cosaert, Cousart, Cousaert, Cozar
 Coos, Coose, Coos

Patronyme 
 Alexander Coosemans (1627-1689) est un peintre belge de natures mortes.
 Ferdinand Coosemans (1821-1895) est un bourgmestre (1862-1872) de Berchem, Anvers.
 Jean-François Coosemans est un bourgmestre (1830-1846) de Woluwe-Saint-Pierre, Bruxelles.
 Joseph Coosemans (1828-1904) est un peintre paysagiste bruxellois.

Toponyme 
 Rue Joseph Coosemans à Schaerbeek, Bruxelles.

Patronyme flamand